Seongsu-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seongsu-myeon, Imsil-gun, socken i Imsil-gun, Norra Jeolla, 
 Seongsu-myeon, Jinan-gun, socken i Jinan-gun, Norra Jeolla,